Ел Росарио, Ранчо има више значења:

 Ел Росарио, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Росарио, Ранчо (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику